DIN 929 er en DIN-Standard for en svejsemøtrik. Den har standard gevindstigning (ISO-metrisk gevind), men har noget større nøglevidde end alm standardmøtrikker (DIN 555) for de fire mindste størrelser.

h1 er højden på kanten mærket 'G'
h2 er højden på de tre 'tænder' i spidserne

Kilde  
http://bolte.dk/svejsemoetrikker
http://www.schrauben-lexikon.de/technische-masse-DIN.asp

DIN-standarder